Le kirsch, une eau-de-vie obtenue par double distillation de jus de cerises fermenté

Patronyme 

 Alex Kirsch (né en 1992), coureur cycliste luxembourgeois
 Delbert Kirsch, homme politique canadien
 Georges Kirsch (1892 - 1969), aviateur français
 Henry Kirsch (1912-1997), résistant français, Compagnon de la Libération
 Marcel Kirsch (1895 - 1978), il devient membre du Comité central du Parti communiste (1925)
 Nicky Kirsch (1901-1983), football international luxembourgeois
 Olga Kirsch (1924 - 1997), poétesse sud-africaine de langue afrikaans
 Philippe Kirsch, avocat canadien
 Roman Kirsch (né en 1988), entrepreneur allemand
 Russell Kirsch (1929-2020), ingénieur et informaticien américain
 Sarah Kirsch (1935 - 2013), poète allemande
 Stan Kirsch (1968 - 2020), acteur américain
 Theodor Kirsch (1818-1889), entomologiste allemand

Toponyme 

 Kirsch-lès-Luttange, localité de Moselle
 Kirsch-lès-Sierck, commune de Moselle
 Kirsch (Longuich),

Voir aussi 
 
 , page d'homonymie ;
 , page d'homonymie.
Patronyme germanique
Patronyme lorrain